Viracocha oder Huiracocha (beides spanische Schreibung) oder Wiraqucha (Quechua-Schreibung) steht für:
 Wiraqucha, eine Gottheit in den Zentralanden
 Huiracocha Inca, einen Inkaherrscher im 15. Jahrhundert
 Huiracocha, den symbolischen Namen des Rosenkreuzers Arnold Krumm-Heller
 (2738) Viracocha, einen Asteroiden